Списък на най-високите планини на Балканския полуостров.

Балкани
 
География на Балканския полуостров